

Села:
 Ямне — Львівська область, Львівський район
 Ямне — Сумська область, Великописарівський район

 Ямне — колишнє село Новгород-Сіверського району Чернігівської області, зняте з обліку 28 вересня 2012 року

Ямне — село, Берестейська область, Берестейський район

Див. також 
 Ямна